Fissura ou cisão — divisão ou rachadura num corpo contínuo
Fissura (engenharia civil)
 Fissura vulcânica ou erupção fissural

Biologia
Fissura anal
Fissura labiopalatal
Fissura de Sylvius ou sulco lateral
Fissura (abstinência)

Desambiguação